Долина Смерті:

 Долина Смерті — найнижча западина в Північній Америці.
 Долина смерті (Сибір) — місцевість в Якутії, Росія.
 Долина смерті (Польща) — місцевість поблизу села Драґанова, Польща.

Інше 
 Долина Смерті (національний парк) — найпосушливіший національний парк у США.
 Долина Смерті (телесеріал) — комедійний телесеріал з елементами чорного гумору та жаху.